Chithramia är ett släkte av svampar. Chithramia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chithramia